Blinkmuffel steht für:
 die umgangssprachliche unterlassene Benutzung des Fahrtrichtungsanzeigers, siehe Fahrtrichtungsanzeiger#Blinkmuffel
 ein Werk von Tomte